Bronisław Rakowski (1895-1950), officier général polonais
 Mieczysław Rakowski (1926-2008), journaliste, historien, et homme politique polonais